Les Ramones, est l'un des groupes les plus repris du monde par de nombreux groupes actuels entre autres, mais aussi des groupes cover ne faisant que des reprises des Ramones (exemple : Ramines, ils sont plus d'une cinquantaine dans le monde, il existe aussi, à titre officiel, 51 albums hommages aux Ramones dans lesquels d'innombrables artistes reprennent les morceaux de ce groupe.

Voici une liste (incomplète) des reprises des Ramones par d'autres artistes  : 
Rob Zombie :  Blitzkrieg Bop 
Jason Mraz : Blitzkrieg Bop
Kiss : Do You Remember Rock N' Roll Radio ?
U2 : Beat On The Brat, I Remember You
Bruce Springsteen : I Wanna Be Sedated
Eagles of Death Metal : Beat On The Brat
Marilyn Manson : The KKK Took My Baby Away
Rammstein : Pet Sematary
Soundgarden : I Can't Give You Anything, Chinese Rocks
The Heartbreakers : Chinese Rocks
Tool : Commando
Vince Neil (Motley Crue) :  I Wanna Be Sedated
Pennywise : Blitzkrieg Bop
Rob Zombie : Blitzkrieg Bop
Pearl Jam/Eddie Vedder : I Believe In Miracles, I Just Want To Have Something To Do, Daytime Dilemma, Blitzkrieg Bop, The KKK Took My Baby Away
Green Day : Outsider, Teenage Lobotomy, Blitzkrieg Bop
Red Hot Chili Peppers : Blitzkrieg Bop, Havana Affair, It's a Long Way Back, I Just Want To Have Something To Do, She's The One, I Wanna Be Sedated
Rancid : Sheena Is A Punk Rocker, I'm Against It, Oh Oh I Love Her So, 53rd & 3rd (en duo avec les Ramones)
The Offspring : I Wanna Be Sedated
Nina Hagen : Born To Die In Berlin, Zero Zero U.F.O.
Metallica : Commando, Today Your Love, Tomorrow The World, We're A Happy Family, 53rd & 3rd, Cretin Hop, Now I Wanna Sniff Some Glue
Anthrax : We're A Happy Family
Bangkok Shock : Rock N' Roll High School
Children Of Bodom : Somebody Put Something In My Drink
Foo Fighters : Danny Says
Junkyard Dogs : Do You Remember Rock N' Roll Radio ?
Adrienne Pauly : Merry Christmas (I Don't Want To Fight Tonight)
Masters of Reality : Cretin Hop
L.A. Guns : Rock N' Roll High School
Maryslim : I Believe In Miracles
Therapy : Gimme Gimme Shock Treatment
The Last Days Of Jesus : Pet Sematary
Garbage : I Just Want To Have Something To Do
Blondie : Havana Affair
Static-X : Gimme Gimme Shock Treatment
Skid Row : Psycho Therapy
Shotgun Messiah : 53rd & 3rd
Powermad : Gimme Gimme Shock Treatment
Overkill : I'm Against It
Tom Waits : The Return Of Jackie & Judy
The Pretenders : Something To Believe In
Rooney : Here Today, Gone Tomerrow
Pete Yorn : I Wanna Be Your Boyfriend

Ramones
Ramones